Guerra larga puede referirse a:
Cualquier guerra que se denomine como larga

La fase de las guerras habsburgo-otomanas entre 1593 y 1606 (por oposición a la pequeña guerra de Hungría 
Guerra Federal (Venezuela)
Gran Guerra (primera guerra mundial)
Guerra larga (siglo XX), un concepto historiográfico que describe la historia del siglo XX como una continuidad bélica entre 1914 y 1990
Guerra larga (siglo XXI), un concepto militar estadounidense para denominar la Guerra contra el terrorismo
Guerra larga (estrategia del IRA), concepto del IRA provisional durante el Conflicto de Irlanda del Norte 
Lista de guerras prolongadas por irregularidad diplomática 
Guerra perpetua, concepto político-diplomático